NGC 2423 (другое обозначение — OCL 592) — рассеянное скопление в созвездии Корма.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». В 2007 году астрономы впервые зарегистрировали планету у звезды NGC 2423-3 данного скопления.

Примечания 

 

2423
Корма (созвездие)
Рассеянные скопления